Salteño – abitanti di Salta
Salteño – abitanti di Salto (Uruguay)